Never Too Late (canção de Kylie Minogue)
Never Too Late (canção de Three Days Grace)

Desambiguação